(3873) Родди () — быстро вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса. Астероид входит в состав семейства Венгрии и принадлежит к светлому спектральному классу S. Он был обнаружен 21 ноября 1984 года американским астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь американского астрогеолога Дэвида Дж. Родди.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2005 году в обсерватории Палмер-Дивайд (), позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 2,4782 ± 0,0002 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,09 ± 0,02 m.

Данные некоторых наблюдений указывают на то, что он может являться двойной системой, но подтверждений этого факта пока нет

См. также 
 Список астероидов (3801—3900)
 Классификации малых планет
 Семейства астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Марс-кроссеры
Семейство Венгрии
Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Астероиды, названные в честь людей